Miquel Barceló puede ser:

 Miquel Barceló, pintor español.
 Miquel Barceló García, editor y escritor español.
 Miquel Barceló i Perelló, historiador español.
 Miguel Barceló Pérez, político español. 
 Miquel Barceló Roca, político español.